Фільчаков Олександр Васильович (нар. 1979) — український державний службовець, прокурор Харківської області, старший радник юстиції. Відомий резонансними розслідуваннями в Харківській області і Харкові.
 Фільчаков Павло Феодосійович  (1916—1978) — український математик. Член-кореспондент АН УРСР.